Buller est un nom propre d'origine anglo-saxonne.

Toponyme

Mount Buller, hameau de l'État de Victoria, sur les flancs du Mont Buller.
 Le mont Buller, sommet des Alpes australiennes.

Le district de Buller, dans l'Île du Sud.
 Le fleuve Buller, cours d'eau s'écoulant dans ce district.
 Buller Rugby Union, fédération provinciale néo-zélandaise de rugby à XV créée dans ce district.

Patronyme 

 Cecil Tremayne Buller (1886-1973), artiste graveuse canadienne.
 John Buller (1721-1786), homme politique britannique.
 Osmo Buller (1950-), espérantiste finnois.
 Redvers Buller (1839–1908), général britannique.
 Walter Lawry Buller (1838-1906), naturaliste et juriste britannique.
 William Buller (1992-), pilote automobile britannique.

Surnom 
 William James Wood Stadden dit Buller Stadden (1861-1906),  joueur gallois de rugby à XV.

Ornithologie 
 L'albatros de Buller, espèce d'oiseaux de mer de la famille des Diomedeidés.
 La mouette de Buller, espèce d'oiseaux de mer de la famille des Laridés.
 Le puffin de Buller, espèce d'oiseaux de mer de la famille des Procellariidés.

Mycologie 
En mycologie, la goutte de Buller (d'après le nom du mycologue Arthur Henry Reginald Buller), à la base des basidiospores, permet d'éjecter ces derniers de la baside.